Dear – manga di Cocoa Fujiwara

Aziende 

Dear International – casa di distribuzione cinematografica italiana

Musica 
 Dear – album di Shion Miyawaki del 2008
 Dear – singolo dei Vivid del 2009
 Dear – singolo di Mika Nakashima del 2011
 Dear – album degli Hey! Say! JUMP del 2016
 Dear – album dei Boris del 2017

Persone 
 Cleveland Dear – politico statunitense
 John Dear – ecclesiastico statunitense
 Matthew Dear – musicista statunitense
 Nick Dear – drammaturgo britannico
 William Dear – regista, produttore e sceneggiatore canadese